The Bandit's Waterloo é um filme mudo de drama em curta-metragem estadunidense, lançado em 1908 e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 Charles Inslee
 Linda Arvidson
 Marion Leonard
 Harry Solter
 Arthur V. Johnson
 Florence Lawrence

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes de drama da década de 1900